SGE steht als Abkürzung für:
 SGE, IATA-Code für Flughafen Siegerland
 Sportgemeinde Eintracht Frankfurt von 1899 e. V., siehe Eintracht Frankfurt
 Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
 Siegtal-Gymnasium Eitorf
 Shanghai Gold Exchange, chinesische Edelmetallbörse
 Société Générale d’Entreprises, alter Name des französischen Baukonzerns Vinci, siehe Vinci (Unternehmen)
 Société générale d'exploitation de chemins de fer, belgisches Unternehmen, das Eisenbahnen baute und betrieb
 Strategische Geschäftseinheit
 Sun Grid Engine, Stapelverarbeitungsprogramm, siehe Grid-Computing #Architektur und Implementierungen
 Switzerland Global Enterprise (S-GE), Organisation zur Aussenwirtschaftsförderung

Sge steht als Abkürzung für:
 Sagitta (lat.), Sternbild des Nordhimmels, siehe Pfeil (Sternbild)

Abkürzung